Faroeste geralmente se refere a um período da história dos Estados Unidos no século 19

Faroeste também pode se referir a:
 Western (gênero), um gênero de ficção e arte visual centrada no Velho Oeste americano
 Filme de faroeste, gênero de filmes ambientado no período
 Faroeste espaguete, subgênero de faroeste
 Faroeste Caboclo, canção da banda Legião Urbana
 Faroeste Caboclo (filme), filme inspirado na canção homônima

Ver também

Desambiguação